Ла Принсеса има више значења:

 Ла Принсеса (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Принсеса (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Принсеса (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Принсеса (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Принсеса, Ел Полворин (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Принсеса, Гранха (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику